Акилле Бонито Олива (; род. , Каджано, Италия) — итальянский арт-критик, куратор, писатель, теоретик искусства.

В 1979 году ввёл термин «трансавангард» () применительно к направлению в итальянском искусстве, а также автор ряда книг, в которых обосновывает закономерность появления этой фазы в современной живописи. Понятие «трансавангард» укоренилось в истории искусства XX века и оказало влияние на творчество художников других стран, в частности на представителей  Южнорусской и  Новой украинской волны.
С ним чаще всего ассоциируются такие художники, как Сандро Киа, Франческо Клементе, Энцо Кукки, Никола де Мариа,  и др.

Бонито Олива — профессор Римского университета Ла Сапиенца (. С 1968 года живёт в Риме.

Карьера 

В юности получил классическое образование, окончив юридический факультет Неаполитанского университета имени Фридриха II (1961). Позже поступил на литературный факультет, чтобы совершенствоваться в первоначальном призвании — поэзии.

В 1970-х организовывал в Риме выставки, сотрудничая с художниками направления Арте повера, в частности, с Яннисом Кунеллисом  и Микеланджело Пистолетто.

В 1978 Бонито Олива возглавил кураторскую группу 38-й Венецианской биеннале (тема: «От природы к искусству, от искусства к природе»), а в 1993 был единоличным куратором 45-й Венецианской биеннале. Тогда в итальянском разделе были представлены художники Франческо Клементе, Лучано Фабро, Эмилио Исгро (), Фабио Маури (), Эугенио Миччини (), Хидетоши Нагасава (), Франко Ваккари (). Россию представлял незадолго перед тем переселившийся на Запад Илья Кабаков с проектом «Красный павильон» .

Признание 
 Золотая медаль «За вклад в развитие культуры и искусства» (17 мая 2005 года)
 Кавалер Ордена искусств и литературы Французской Республики (1992) (l’Ordre des Arts et des Lettres)

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 Часовая видеолекция Бонито Оливы в Центре современного искусства М17  (Киев) 19 апреля 2011
  Акиле Бонито Олива: «Я представитель последнего поколения тотальной критики». Интервью с Алисой Ложкиной, Киев, 2011

Историки культуры
Философы искусства
Историки XX века
Теоретики живописи
Южнорусская волна
Кураторы современного искусства
Художественные критики современного искусства
Искусствоведы Италии
Историки Италии
Художественные критики Италии
Кураторы-искусствоведы Италии
Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II
Преподаватели Римского университета
Писатели Италии XX века
Писатели Италии XXI века
Награждённые золотой медалью «За вклад в развитие культуры и искусства» (Италия)